Als Lavas bezeichnet man:
ein ungesäuertes Fladenbrot, siehe Lavash
ein Gewürz und Heilkraut, siehe Liebstöckel